VM i håndbold 2015 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 VM i håndbold 2015 (mænd)
 VM i håndbold 2015 (kvinder)